Kreis Osterode bezeichnet die folgenden Gebietskörperschaften:

 Landkreis Osterode am Harz, Landkreis in Niedersachsen (1885–2016)
 Kreis Osterode in Ostpreußen, Landkreis in Ostpreußen (1818–1945)